Pradelles puede referirse a:

 Pradelles, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Pradelles, comuna francesa situada en Norte.